Bojan Radev – ex lottatore bulgaro
 Rumen Radev – generale e politico bulgaro
 Rumjančo Goranov Radev – ex calciatore bulgaro
 Viktor Radev – cestista bulgaro